Сегунда 1971/1972 () — 40-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента её создания. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 на lafutbolteca.com 

1971/1972
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1971 году
Спорт в Испании в 1972 году